Stadion poligonowy w Toruniu – stadion wojskowy Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

Lokalizacja 
Stadion znajduje się w lewobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Podgórz, przy ul. 63. Pułku Piechoty 73/81, w sąsiedztwie Ośrodka Szkolenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.

Historia 
Stadion powstał na początku XX w., gdy Toruń należał jeszcze do Królestwa Prus i był częścią tzw. miasteczka poligonowego Twierdzy Toruń. Przed I wojną światową służyło tu ok 20 tys. żołnierzy. W okresie międzywojennym stadion należał do Obozu Szkolnego Artylerii, przekształconego w 1927 roku w Centrum Wyszkolenia Artylerii. W czasie II wojny światowej rozbudowano go, korzystając z pracy jeńców wojennych, głównie brytyjskich, więzionych w Stalagach XXa i XXc. Od 2002 roku gospodarzem obiektu jest Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. 

Miasteczko poligonowe wpisane jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 2225).

Charakterystyka 
W skład stadionu wchodzi: boisko trawiaste, bieżnia oraz niewielka trybuna. Odbywają się na nim m.in. przysięgi wojskowe i pikniki.

Zobacz też 
 Sport w Toruniu
 Garnizon Toruń

Przypisy 

Wojsko w Toruniu
Twierdza Toruń
Stadiony w Toruniu